Me Too:
 «Me Too» — песня, записанная американской певицей Меган Трейнор в 2016 году.
 #metoo — глобальный флешмоб против сексуального насилия.